Евролига 2010/11. је 11. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовало је 38 клубова из 18 држава. Сезона је почела са првим колом квалификација 21. септембра 2010. и завршила се на фајнал фору у Барселони 8. маја 2011. Ове сезоне 16 клубова се такмичило у квалификацијама, од чега су само 2 прошла у групну фазу.

Директни учесници 
Директно су учествовала 22 клуба из 13 различитих држава.

Учесници у квалификацијама 
У квалификационој фази учествовало је 16 клубова из 13 држава.

Квалификације 
Квалификациони мечеви играли су се од 21. септембра до 10. октобра 2010. Победници А и Б групе пласирали су се у групну фазу.

Група А

Група Б

Жреб 

Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 8. јула 2010. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 

Прва фаза играла се од 18. октобра до 23. децембра 2010.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 
Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 

Друга фаза играла се од 19. јануара до 3. марта 2011.

Група Е 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 
Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По две најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе односно Г и Х групе тако што првопласирани из једне групе игра са другопласираним из друге групе и обратно. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену првопласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену другопласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице играле су се од 22. марта до 7. априла 2011.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне одигран у Барселони од 6. до 8. маја 2011.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде 
 Најкориснији играч Евролиге 2010/11:  Димитрис Дијамантидис (Панатинаикос)
 Најкориснији играч Фајнал фора Евролиге 2010/11:  Димитрис Дијамантидис (Панатинаикос)
 Најбољи стрелац Евролиге 2010/11:  Игор Ракочевић (Ефес Пилсен)
 Најбољи одбрамбени играч:  Димитрис Дијамантидис (Панатинаикос)
 Звезда у успону:  Никола Миротић (Реал Мадрид)
 Идеални тим Евролиге 2010/11.: 
 Прва постава:
  Димитрис Дијамантидис (Панатинаикос) 
  Хуан Карлос Наваро (Барселона Регал)
  Фернандо Сан Еметерио (Каха Лаборал)
  Мајкл Батист (Панатинаикос)
  Софоклис Схорцијанитис (Макаби Тел Авив)
 Друга постава:
  Џереми Парго (Макаби Тел Авив)
  Василис Спанулис (Олимпијакос)
  Серхио Љуљ (Реал Мадрид)
  Душко Савановић (Валенсија Пауер електроникс)
  Кшиштоф Лавринович (Монтепаски Сијена)

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2010/11. у европској кошарци